El nombre Alfredo García puede referirse, entre otros, a:
 Alfredo García, senador argentino.
 Alfredo García, periodista e historiador uruguayo.
 Alfredo García Alén, historiador y maestro gallego.
 Alfredo García Castelblanco, diplomático chileno.
 Alfredo García Francés, fotógrafo, periodista y escritor español. 
 Alfredo García Morales, abogado, periodista y político uruguayo.
 Alfredo García Pinal, director de cine y guionista español. 
 Alfredo García Ramos, periodista, escritor y jurista gallego.